La Cuarta Manzana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cuarta Manzana, Tepetitlán, ort, Hidalgo, 
 La Cuarta Manzana, Tula de Allende, ort, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar